Mistrzostwa Ameryki Północnej w Biathlonie Letnim odbyły się w dniach 16 - 17 sierpnia 2014 r. w Jericho, w USA. Rozegrane zostały dwie konkurencje: sprint i bieg na dochodzenie.

W rywalizacji kobiet w sprincie triumfowała Susan Dunklee, natomiast wśród mężczyzn Lowell Bailey. W biegu pościgowym zwyciężyli Annelies Cook i Lowell Bailey.

Wyniki

Sprint kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 16 sierpnia 2014
 Początek: 09:00

Sprint mężczyzn 
 Dystans: 10 km
 Data: 16 sierpnia 2014
 Początek: 09:00

Bieg pościgowy kobiet 
 Dystans: 10 km
 Data: 17 sierpnia 2014
 Początek: 09:00

Bieg pościgowy mężczyzn 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 17 sierpnia 2014
 Początek: 09:00

Bibliografia 
 
 

Sezon 2014/2015 w biathlonie
Mistrzostwa Ameryki Północnej w biathlonie
2014 w Stanach Zjednoczonych
Vermont
Biathlon w Stanach Zjednoczonych